Živko Živković je lahko:
 Živko Živković (general)
 Živko Živković (nogometaš)

Glej tudi 
 Živković